Grande Palácio de Bangkok
Grande Palácio de Constantinopla
Grande Palácio de Paris
Grande Palácio do Kremlin